Slovo barborka může znamenat:

 malá Barbora – ženské rodné jméno, zdrobnělina základního slova

příroda
 Barborka (potok) – levostranný přítok říčky Trnavy v okresech Tábor a Pelhřimov
 Barborka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
 barborka (rod) – rod rostlin Barbarea
 Barborka (lípa) – významný strom v okrese Pelhřimov

příjmení osob
 Antonín Barborka (1835–1891) – český geometr a pedagog

jiný význam
 Barborka (tramvaj) – historická ostravská tramvaj
 Barborky – český adventní lidový zvyk
 Kaple svaté Barbory (Buchlovice) – rozšířené lidové pojmenování kaple v okrese Uherské Hradiště
 názvy několika českých horských chat (Moravskoslezské Beskydy, Hrubý Jeseník, Krkonoše) i jedné slovenské
 Rozhledna Barborka v okrese Pardubice
 Barborka (Jeseníky) v Hrubém Jeseníku nacházející se nedaleko Ovčárny
 Barborka (hájovna) – hájovna v katastrálním území obce Častrov v okrese Pelhřimov